LDVC steht für:
 Leonardo da Vinci Campus, deutsche Privatschule
 Flugplatz Čakovec (ICAO-Code), kroatischer Flugplatz

Abkürzung